Супердоум:

 Луизиана Супердоум
 Acer Arena (Супердоум (Сидней))
 HP Superdome